Conexo puede referirse, en general, a algo que está conectado a otra cosa. De forma, más específica, puede referirse a los siguientes conceptos matemáticos:
 Espacio conexo, en topología, un espacio topológico que no se puede representar como unión de dos o más subconjuntos abiertos disjuntos no vacíos;
 Espacio conexo por caminos, otro concepto topológico relacionado con el anterior;
 Grafo conexo, un grafo en el que para cualquier par de vértices a y b existe al menos una trayectoria que los conecta.